Чемпионат Республики Бурятия по футболу — ежегодный футбольный турнир среди любительских команд. Управляется федерацией футбола Республики Бурятии. Чемпионат проводится по системе «весна—осень».
Действующий чемпион — «Бурятия-Дорожник (Улан-Удэ)».

История

Структура проведения 
Чемпионат Бурятии по футболу проводится по принципу «каждый с каждым» в два круга, на своем поле и поле соперника. В течение сезона-2021 команды проводили по 20 игр — по 10 дома и на выезде. Победа в матче приносит клубу 3 очка, ничья — одно, за поражение команда не получает очков. Итоговый рейтинг клубов определяется следующими критериями:
 количество набранных очков (основной критерий);
 по наибольшему числу побед во всех матчах;
 по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
 по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.

Таблица чемпионов и призёров Республики Бурятия

Сезон 2019 
Розыгрыш чемпионата начался 1 июня 2019 и закончится 31 октября 2019 года.

Сезон 2018 
Розыгрыш чемпионата начался 24 мая 2018 и закончился 31 октября 2018 года.

Примечания

Ссылки 
 ИСТОРИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТУРНИРОВ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
 Чемпионат Республики Бурятия
 Футбол как болото
 История бурятского футбола

Региональные футбольные турниры России
Спорт в Бурятии